Perfume () — второй сингл восьмого студийного альбома американской певицы Бритни Спирс Britney Jean, выпущенный 4 ноября 2013 года. Авторами песни являются сама Спирс и Сия Ферлер.

История создания 
Во время объявления на шоу Good Morning America об её резиденции в Лас-Вегасе и серии шоу под названием Britney: Piece of Me, Спирс заявила, что её любимой песней с нового альбома является «Perfume». Лирически, песня рассказывает о том, что бывшая девушка её парня почувствует аромат её духов. Ранее, при выборе второго сингла, Спирс, её команда и президент RCA Records рассматривали самые сильные песни и выбрали «Perfume», похвалив при этом вокал Спирс.

Композиция 
В этом сингле, как и в предыдущем («Work Bitch»), использован жанр электропопа.

Видеоклип 
В отличие от видеоклипа песни «Work Bitch», в видеоклипе песни «Perfume» есть сюжет. В сюжете мы видим любовный треугольник: Бритни проводит время с парнем, который тайно встречается со своей бывшей девушкой. И она хочет чтобы та девушка уловила аромат её духов. Премьера видеоклипа состоялась 10 декабря 2013 года на YouTube.

Отзывы критиков 
Композиция получила положительные отзывы критиков, Спирс похвалили за хороший вокал и проникновенную музыку в песне.

Список композиций 
 Digital download
 «Perfume» — 3:59

Чарты 
«Perfume» не имела коммерческого успеха (во многом из за отсутствия промо как сингла, так и альбома в целом). Соответственно это сказалось на местах в чартах. Песня не вошла в британский хит-парад, а в американском Billboard Hot 100 пиковой позицией оказалась #76.

Примечания

Ссылки 

Песни Бритни Спирс
Поп-баллады
Синглы RCA Records
Песни, написанные Бритни Спирс
Песни, написанные Сией